Тулома:
Тулома — река на Кольском полуострове (Мурманская область).
Тулома — село в Кольском районе Мурманской области.
Тулома — предприятие (совхоз) в Мурманской области.